Charles P. Thacker (1943-2017), chercheur en informatique américain ;
 Eugene Thacker, philosophe, poète et auteur américain ;
 Janie Thacker (1977-), joueuse de squash anglaise ;
 Julie Thacker, scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Mary Rose Thacker (1922-1983), patineuse artistique canadienne ;
 Tom Thacker (1939-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Tom Thacker (1977-), chanteur et guitariste canadien.

Patronyme anglais